A Equipe Ganesa de Copa Davis representa Gana na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Ghana Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Ganesa)

Gana